Pine Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Pine Creek Township (Illinois)
 Pine Creek Township (Missouri)
 Pine Creek Township (Clinton County, Pennsylvania)
 Pine Creek Township (Jefferson County, Pennsylvania)